Le nom Milipol peut faire référence à :

 Milipol Paris, événement mondial de la sécurité intérieure des États, se tenant à Paris tous les deux ans les années impaires ;
 Milipol Qatar, dérivé de Milipol Paris pour le Moyen-Orient, se tenant à Doha tous les deux ans les années paires ;
 Milipol Asia-Pacific, dérivé du même salon pour la région Asie-Pacifique, depuis 2015.